Lièvre de mer ou lièvre marin, dans son acception la plus courante en zoologie, désigne l'aplysie (Aplysia sp.), genre de gastéropodes, plusieurs espèces de grosses « limaces ailées » nommées ainsi notamment à cause des deux grandes « cornes » postérieures de leur tête, évoquant la tête d'un lièvre, surtout lorsque les deux cornes antérieures sont rentrées.

 Lièvre de mer désigne plus rarement un poisson, le lompe (Cyclopterus lumpus).

Note - Usages abusifs du terme:
 Certains aquariophiles utilisent aussi cette expression, comme ceux du genre Elysia, pour désigner des animaux pourtant beaucoup plus petits que les aplysies.
 Par traduction du terme anglais , dont l'emploi est plus large que chez les francophones, puisqu'il peut désigner tout le groupe des Aplysiomorpha (ou ordre des  Anaspidea), le terme « lièvre de mer »  est parfois utilisé pour nommer d'autres opisthobranches, tel le genre Dolabrifera ou l'espèce Dolabella auricularia.

Voir aussi 
 Limace de mer

Notes et références 

Gastéropode (nom vernaculaire)